Andover (Dakota do Sul)
 Andover (Flórida)
 Andover (Illinois)
 Andover (Iowa)
 Andover (Kansas)
 Andover (Minnesota)
 Andover (Nova Jérsei)
 Andover (Ohio)

Desambiguações de topônimos